Гліб Святославович (князь смоленський) — великий князь смоленський (1392—1396), син великого князя смоленського Святослава Івановича.
 Гліб Святославич (князь тмутороканський) — князь тмутороканський (1064, 1066—1068) та новгородський (1069—1078), син Святослава Ярославича Чернігівського.
 Гліб Святославич — князь коломенський (1179), канівський (1182 — 1190), переяславський (1190—1194), стародубський (1202—1204), сіверський (1204—1212), білгородський (1205), чернігівський (1215—1216/1219), син великого князя київського Святослава Всеволодовича.
Гліб Святославич (? —6 грудня 1340) — великий князь Чернігівський та Брянський у 1333/1334—1340 роках з Смоленської династії, син Святослава Глібовича.